

Presse 
La Tribune est un titre partagé par des journaux francophones et anglophones actuels :
 La Tribune, quotidien économique et financier français, fondé en 1985 ;
 La Tribune, quotidien algérien ;
 La Tribune, quotidien québécois, fondé en 1910 ;
 La Tribune de Genève, quotidien suisse ;
 La Tribune - Le Progrès, nom des éditions de Saint-Étienne et du Puy-en-Velay, du quotidien Le Progrès depuis 1963 (du nom de La Tribune républicaine puis La Tribune du centre et du sud-est, ancien quotidien stéphanois) ;
 Tribune de Lyon, hebdomadaire lyonnais ;
 La Tribune d'Orléans, hebdomadaire orléanais ;
 La Tribune de Tours, hebdomadaire tourangeau ;
 La Tribune, hebdomadaire paraissant dans le Département de Vaucluse, la Drôme et l'Ardèche ;
 , journal indien majeur, fondé en 1881 ;
  ;
 To Víma (La Tribune), quotidien grec ;
 Burundi Tribune

ainsi que par des journaux disparus :
 La Tribune, quotidien français fondé en 1868 ;
 La Tribune des départements, quotidien français publié entre 1829 et 1835 ;
 La Tribune de l'Aube, quotidien régional publié à Troyes dont les moyens ont été repris en 1945 par L'Est-Éclair.
 Tribune Mont-Blanc, hebdomadaire régional savoyard publié de 2000 à 2001.

Télévision 
 La Tribune BFM, émission diffusée sur BFM TV
 Studio - La Tribune, émission de télévision diffusée en Belgique sur la Une (RTBF).

Voir aussi